

Letteratura
 Il segno del comando – romanzo del 1987 scritto da Giuseppe D'Agata, adattamento dell'omonimo sceneggiato del 1971.

TV
 Il segno del comando – sceneggiato italiano del 1971 diretto da Daniele D'Anza

Cinema
 Il segno del comando – film per la televisione del 1992 diretto da Giulio Questi, remake dell'omonimo sceneggiato del 1971.

Musica
 Il segno del comando – gruppo musicale progressive-goth italiano nato nel 1995